Qashqai (volk); een Turks volk in het zuiden van Iran
 Qashqai (taal); een Turkse taal, gesproken in het zuiden van Iran
 Nissan Qashqai; een auto sinds 2007 geproduceerd door Nissan